O nome Yutu foi usado para nomear quatro ciclones tropicais no noroeste do Oceano Pacífico. O nome é dado pela China e significa literalmente "coelho de Jade".

 Tempestade tropical severa Yutu  (2001) (T0107, 10W, Huaning) – impactou o sul da China.
 Tufão Yutu (2007) (T0702, 02W, Amang) – afetou a ilha de Yap e o arquipélago de Okinawa, Japão.
Tempestade tropical Yutu (2013) (T1316) - reconhecida como uma tempestade tropical apenas pelo JMA; o JTWC classificou-a como uma depressão subtropical.
Tufão Yutu (2018) (T1826, 31W, Rosita) - um supertufão de categoria 5 que devastou as Ilhas Marianas e as Filipinas em outubro de 2018.

O Comitê de tufões da OMM retirou Yutu do uso no Pacífico Ocidental após a temporada de 2018 e escolheu Yinxing (o nome chinês para a árvore ginkgo) para substituí-la.